EFT kan syfta på:

 EFT – en inriktning inom psykoterapin, se Emotionellt fokuserad terapi
 EFT – en form av rådgivande intervention som bygger på alternativmedicinska teorier, se Emotional Freedom Techniques